Toc (protocol), Talk to OSCAR, een open communicatieprotocol dat gebruikt wordt door enkele clients van AIM
 Toque - hoofddeksel of beschermingsproduct bij sport
 Theory of constraints (TOC), een managementtheorie
 Inhoudsopgave (Table Of Contents)
 Ronde van Californië (Tour of California), een Amerikaanse wielerronde
 Theoretische informatica (Theory of Computation), informatica die zich bezighoudt met formele talen, logica en formele semantiek
 Bovenzijde betonplaat (Top Of Concrete), in stabiliteitsplannen van een bouwkundig ingenieur (zie ook TOS - top of steel en BOC - bottom of concrete)
 Total Organic Carbon, zie waterzuivering
The Ocean Cleanup